Селище міського типу:
 Артемівка — колишня назва смт Скороходове (Полтавська область, Чутівський район)

Села:
 Артемівка — Автономна Республіка Крим, Чорноморський район
 Артемівка — Дніпропетровська область, Васильківський район
 Артемівка — Донецька область, Амвросіївський район
 Артемівка — Київська область, Бориспільський район
 Артемівка — Харківська область, Печенізький район

 Артемівка — колишнє село Кіровоградська область, Петрівський район
 Артемівка — колишня назва села Софіївка (Донецька область, Костянтинівський район)
 Артемівка — колишня назва села М'ясожарівка (Луганська область, Сватівський район)
 Артемівка — колишня назва села Озерне (Миколаївська область, Новоодеський район)
 Артемівка — колишня назва села Високе (Харківська область, Кегичівський район)
 Артемівка — колишня назва села Благодатне (Харківська область, Харківський район)

Залізниця:
 Артемівка — зупинний пункт Харківської дирекції Південної залізниці